Раґнвальд Ульвсон, або Рагнвальд Ульвсон, Рогволод Ульвссон (, ;  після 1019) — шведський ярл.

На думку Леонтія Войтовича, був троюрідним брат княгині Інгігерди, на думку Олексія Гіппіуса — двоюрідним. На думку Л. Войтовича, у часи князя Ярослава Мудрого в Ладозі був окремий князівський престіл, який з 1019 року посідав Раґнвальд Ульвсон, потім — його син Ульф-Ейлів Раґнвальдсон. У шведському біографічному довіднику «Nordisk familjebok» стверджували, що Раґнвальд мав двох синів, Ульфа (Ulf) та Ейліфа (Eilif), які були ярлами.

Примітки

Джерела 
 Войтович Л. Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович?  // Український історичний журнал. — К., 2015. — № 3 (522, травень-червень). — С. 52. — ISSN 0130-5247.
 Ragnvald Ulfsson  // Nordisk familjebok / redaktör Theodor Westrin. — Stockholm, 1915. — Vol. 22. — P. 914—916. 
 Гіппіус О. О. Скандинавський слід в історії новгородського боярства // Slavica Helsingiensia. — 2006. — № 27. — C. 93—108. 
 Еще к вопросу о ярле Рёгнвальде Ульвссоне и его потомках. 

Персоналії:Стара Ладога
Шведські ярли
Померли 1019